Tara Monroe, nascida com nome de Valerie Wells (Nova Iorque, 25 de abril de 1973) é uma ex-atriz pornográfica estadunidense.

Biografia 
Tara é irmã da também clássica atriz pornográfica Tami Monroe. Ela estreou no ramo do entretenimento adulto em 1993 por influência de sua irmã mais velha e pelo relacionamento amoroso que tinha com o ator/diretor John Decker. Algumas vezes ela usou o nome de Valerie Monroe durante a sua carreira de dançarina.

Tara ganhou um prêmio por melhor dançarina do ano pela revista Hustler Busty Beauties Magazine em 1995. Tara apresentou junto com sua irmã em 1994 a cerimônia de premiação do AVN Awards. Retirou-se da indústria do entretenimento adulto em 1997. Ela trabalhou como modelo no ramo de vestuário ao final dos anos 1990 e também dançou em um clube de striptease da Califórnia até 2003. Ela estrelou em mais de 50 filmes durante seu tempo na indústria.

Filmografia 
Temptress (1997)
Aroused (1994)
Barrio Babes (1994)
Intercourse with the Vampire (1994)
Intercourse with the Vampire 2 (1994)
L.A. Topless (1994)
The Man Who Loves Women (1994)
Off Duty Porn Stars (1994) 
The Revenge of Bonnie & Clyde (1994)
Secret Rendez-vous (1994)
The Secrets of Bonnie & Clyde (1994)
Subway (1994)
Wet Nurses (1994)
Beaver & Buttcheeks (1993)
Eight Is Never Enough (1993)
Gang Bang Girl 12 (1993)
Little Magicians (1993)
Nasty Nymphos 3 (1993)
Night and Day 2 (1993)
No Man's Land 8 (1993)
Reds (1993)
Reel Sex World (1993)
Shameless Lady (1993)
Sisters (1993) 
Sodomania 6 (1993)
Turnabount (1997)

Naturais de Nova Iorque (cidade)
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas dos Estados Unidos